Le sigle CAER peut désigner :

 la Compagnie Autonome d'Écoute et de Radiogoniométrie (liée au 54e régiment de transmissions français) ;
 le Concours d'Accès à l'Échelle de Rémunération, un concours interne propre à l'enseignement privé français.

Voir également 
 Caër, ou Caer ;
 Jean-Claude Caër, né en 1952, poète français.

Homonymie